NGC 303 (другое обозначение — PGC 3240) — две взаимодействующие спиральные галактики в созвездии Кит.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Состоит из двух компонентов: NGC 303A и NGC 303B. Угловое расстояние между центрами галактик составляет 0.22 угловой минуты . В спектрах галактик видны узкие эмиссионные линии.

Примечания 

 

0303
Кит (созвездие)